Letnia Uniwersjada 2015
 Zimowa Uniwersjada 2015